

Злотув — місто в Злотовському повіті Великопольського воєводства
 Злотув — гміна в Злотовському повіті Великопольського воєводства
 Злотув — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства